«Кузбасс» — российский женский футбольный клуб из Кемерова. Основан в 2007 году.

Достижения 
 Первый дивизион России по футболу среди женщин:
 4 место (5): 2009, 2015, 2018, 2019, 2020
 Чемпион Сибири (3): 2008, 2010, 2017

Результаты выступлений

Известные игроки клуба 
 Жукова, Валентина Николаевна
 Коваленко, Ксения Алексеевна
 Краснопёрова, Ксения Валерьевна (позже регбистка сборной России)
 Морозова, Екатерина Андреевна
 Титова, Оксана Александровна
 Фомина, Яна Владимировна

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Кемерова